Гертруда фон Бабенберг или Гертруда Австрийска () може да се отнася за:

 Гертруда фон Бабенберг (1120–1150), дъщеря на маркграф Леополд III фон Бабенберг, съпруга на бохемския херцог Владислав II
 Гертруда Бабенберг (1210/1215–1241), дъщеря на австрийския херцог Леополд VI Бабенберг, съпруга на Хайнрих Распе IV ландграф на Тюрингия
 Гертруда Бабенберг (1226–1288), дъщеря на херцог Хайнрих Австрийски, съпруга на Вацлав Моравски и на маркграф Херман VI фон Баден.

Вижте също 
 Гертруда (пояснение)